Педько Андрій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник росйсько-української війни.
 Педько Юрій Валерійович (* 1974) — полковник Міністерства внутрішніх справ України, учасник росйсько-української війни.
Прізвища